Die Kategoria e parë 2002/03 war die 55. Spielzeit der zweithöchsten albanischen Fußballliga und die fünfte Saison unter diesem Namen. Sie begann am 6. Oktober 2002 und endete am 25. Mai 2003.

Modus 
35 Mannschaften spielten in drei Gruppen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei Gruppensieger spielten lediglich den Meister aus, Aufsteiger in die Kategoria Superiore gab es in dieser Saison nicht.

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Mitte-Ost und Ost

Spiel um Platz 2

Gruppe Mitte-West und Süd

Meisterrunde

Finale 

|}

Weblinks 
 Albania Second Level auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03